Вулканы США — cписок вулканов, находящихся на территории Соединённых Штатов Америки.

Многие активные вулканы входят в состав Алеутских островов, а многие потухшие расположены на Аляске. Это часть Тихоокеанского огненного кольца.

Активные вулканы расположены также на острове Гавайи.

Список вулканов в США

Галерея некоторых вулканов

См. также 

 Список вулканов Аляски

Ссылки 

 

 
Достопримечательности США
США
Списки:География США